Airport est un mot anglais signifiant aéroport. Il peut faire référence à :
 Airport, une station sur l'Airport Express du MTR de Hong Kong. Il dessert l'aéroport international de Hong Kong ;
 Airport, un roman d'Arthur Hailey publié en 1968 ;
 Airport, un film américain de George Seaton adapté du roman  d'Arthur Hailey en 1970 au cinéma ;
 Airport, une chanson interprétée par The Motors, sortie en 1978 sur l'album  ;
 Airport, une boite de nuit de Wurtzbourg, en Allemagne ;
 Airport, station du métro de Cleveland ;
 Airport, une localité en Californie.

AirpPort peut désigner :
 AirPort, le nom donné à une série de produits du fabricant informatique Apple basés sur le protocole Wi-Fi.

Voir aussi 
 My little airport, groupe hongkongais de musique indépendante